Сергей Ёлкин:
 Ёлкин, Сергей Владимирович (род. 1962) — художник-карикатурист, до 1991 архитектор в городе Воронеж. 
 Ёлкин, Сергей Николаевич — главный инженер НЭВЗ в 1957—1984 годах.